La chabo est une race de poule domestique.
 Chabo est une localité ukrainienne.